Туонг ( или ) — форма вьетнамского театра. Туонг часто называют классической «вьетнамской оперой», сформировавшейся под влиянием китайской оперы.

Туонг следует отличаеть от тео, более старого жанра вьетнамского театра, который включает танцы, песни и стихи, а также от более современной фольклорной оперы кайлыонг.

История 

Происхождение туонга до сих пор неясно. Считается, что он был пришёл из Китая примерно в 13 веке, когда Вьетнам воевал против монгольской династии Юань. Знаменитый актер Ли Нгуен Кат (李元吉) был заключен в тюрьму вьетнамцами. Императорский двор попросил его поделиться своими знания о китайском театре с детьми знати. Таким образом, туонг начал распространяться по Вьетнаму с королевского двора. Позже он был приспособлен для странствующих артистов, которые развлекали простых людей. 

Одним из основоположников искусства туонг во Вьетнаме был поэт . Он заложил основы классического туонга и получил для этого вида искусства одобрение князя .

В 19 веке, при династии Нгуен, туонг достиг высшей точки своего развития. Это было время творчества многих великих драматургов, в том числе Дао Тана. Наряду с тео, до 20-го века туонг оставался одной из самых популярных форм искусства для простых людей. С приходом кайлыонга и современного театра туонг постепенно потерял свои позиции.

Сюжеты 
Сюжеты, как правило, носят исторический характер и часто фокусируются на правилах социального приличия, могут включать легенды из истории Китая или Вьетнама .

Грим 

В туонге используется типовой набор персонажей, узнаваемых по макияжу и костюмам, обычно очень сложным и экстравагантным. Как правило, от личности персонажа зависит цвет лица, бровей и бороды.

Цвет лица 
 Красное: достойные, откровенные и смелые персонажи. 
 Белое: внешне привлекательные персонажи, обычно спокойные и добродушные. 
 Синее: надменные персонажи, могут быть как у антагонистов, так и у протагонгистов. 
 Зелёное: нелояльные персонажи. 
 Золотое / металлический: бессмертные, феи, сверхъестественные персонажи. 
 Слоновая кость / светло-розовое / серое: изменщик. 
 Персиковые щеки: лояльные персонажи. 
 В чёрно-белую полоску: вспыльчивые персонажи. 
 Полосатые линии, частично красные: дьяволы и монстры.

Брови 
 Белые: старики и феи. 
 Мягкие, простые брови: добродушные персонажи. 
 Длинные изогнутые брови: надменные, высокомерные персонажи. 
 Прямые брови: вспыльчивые персонажи. 
 Короткие брови: антагонисты в целом. 
 Хмурые брови: пессимистичные и мрачные персонажи.

Борода 
 Длинная, зеленая / черная борода: ученые-чиновники. 
 Длинная, белая / серая борода: военные генералы. 
 Красная борода: иностранные генералы. 
 Кудрявая черная борода: вспыльчивые персонажи. 
 Борода в форме якоря: фермеры, лесники и вспомогательные персонажи. 
 Окрашенная борода: очаровательные мальчики.

Примечания 

Музыкальный театр Вьетнама
Появились в XIII веке